Heliport Tasiusaq steht für folgende Hubschrauberlandeplätze:

 Heliport Tasiusaq (Nanortalik) in Tasiusaq, Distrikt Nanortalik, Südgrönland
 Heliport Tasiusaq (Upernavik) in Tasiusaq, Distrikt Upernavik, Westgrönland